Pfingstkongress bezeichnet

 Coburger Pfingstkongress

Siehe auch
 Pfingstkonferenz